| sede        presentándose allí como Plataforma Sindical o Plataforma Sindical EMT. Su secretario general es Jaime García Merinero.

Historia

Este sindicato surge de una escisión en 1976 de Comisiones Obreras. Hizo huelgas en 1985, 1988 y hacia 1989, consiguiendo un aumento salarial del 25%. La Plataforma fue cada vez más atacada tanto por los sindicatos tradicionales (CCOO y UGT) como por los partidos de izquierdas. El PSOE, entonces en el poder tanto en la Comunidad de Madrid como en el gobierno central trató de vincularla con ETA y dio todo el apoyo a José María Álvarez del Manzano, entonces alcalde de Madrid por el Partido Popular para luchar contra las huelgas. En el caso del PCE se llegó a calificar al sindicato de fascista en una octavilla.

En 1991 la Plataforma Sindical realizó tres huelgas ilegales en 1991, llegando a mantener Madrid sin autobuses durante 62 días en otra huelga entre enero y marzo de 1992. 

Esto tendría como consecuencia un intento socialista de restringir el derecho de huelga (anteproyecto frustrado de Ley de Huelga). La Plataforma Sindical consiguió sus principales reivindicaciones, si bien 28 sindicalistas destacados fueron despedidos. El juez que juzgaría sus despidos había sido sindicalista de CCOO. Una revisión del juicio posterior readmitiría a 20 de estos 28 despedidos.

La Plataforma Sindical de la EMT pertenece junto a otros sindicatos a la Coordinadora de Sindicatos del Transporte.

Ha ostentado desde su fundación la mayoría absoluta en el Comité de Empresa de la EMT de Madrid, salvo en las últimas elecciones sindicales en que la perdió pese a obtener un 47% de los votos (20 miembros de 47 en total).

Enlaces externos 
 Web de la Plataforma Sindical
 YouTube

Sindicatos de España